Рябоконево — название населённых пунктов на Украине:

 Рябоконево — село в Арбузинском районе Николаевской области.
 Рябоконево — село в Краснокутском районе Харьковской области.